Paramount est un adjectif anglais dont le sens est : considérable, majeur, primordial. Il s'applique à différentes entités en tant que toponyme ou nom de sociétés de l'industrie du divertissement aux États-Unis.

Nom de sociétés 
Paramount Communications société anciennement nommée Gulf & Western regroupant l'ensemble des sociétés Paramount avant l'achat par Viacom.
 Paramount Pictures : société de production de cinéma américaine fondée en 1913 et faisant partie du conglomérat ViacomCBS.
Paramount Studios, siège social et lieu de tournage de Paramount Pictures à Hollywood.
 Paramount Television Studios : société de production de télévision américaine qui fait partie du groupe ViacomCBS.
Paramount Vantage : société de production cinématographique disparue, axée sur les films indépendants et « art et essai ».
 : société de production cinématographique, division de Paramount Pictures.
Paramount Animation : division de Paramount Pictures consacrée à la production de films d’animation.
Paramount Pictures International : société de distribution du contenu de Paramount Pictures.
 Paramount Records : ancien label de musique américain fondé dans les années 1910.
 Paramount Parks : société de parcs de loisirs américaine qui a été vendue à Cedar Fair.
 Paramount Opéra, une salle de cinéma parisienne (7 écrans) détenue par Paramount Pictures jusqu'en 2007, et devenue le Gaumont Opéra.

Toponyme 
 Paramount : ville du comté de Los Angeles, en Californie.